La Taliant ou Logan en Russie est une voiture polyvalente tricorps du constructeur automobile français Renault, commercialisée à partir 2021 en Turquie. C'est une  génération de Dacia Logan rebadgée dont elle reprendra les motorisations.

Présentation 

La Renault Taliant est présentée le . Elle est produite et commercialisée en Turquie.

Caractéristiques techniques 
La Taliant repose sur la plate-forme CMF/B du Groupe Renault, dans sa version «  » destinée aux modèles à bas coûts.

Motorisations

Finitions

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dacia Sandero III
 Dacia Logan III
 Renault Clio V

Liens externes 

Taliant